Плезент Плејн има више значења:
 Плезент Плејн (Ајова)
 Плезент Плејн (Охајо)